Walli är ett efternamn, som burits av bland andra:
Hasse Walli, finländsk musiker
Saga Walli, svensk konstnär